Чемпиона́т komanda.lv Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2015 го́да  () — 24-й сезон чемпионата Первой лиги Латвии по футболу. Проходил с 29 марта по 7 ноября 2015 года.

Команды — участницы

Стадионы

Турнирная таблица 

 «Екабпилс» опережает «Саласпилс» по результатам личных встреч (1:0 и 4:0).

Результаты матчей 

 Пояснения к таблице

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+11):
 01/05/2015 «Карамба/Динамо» — «Тукумс 2000» 11:0
 Самая крупная победа гостей (+9):
 15/08/2015 «Стайцелес Бебри» — «Карамба/Динамо» 0:9
 Наибольшее число голов в одном матче (11):
 01/05/2015 «Карамба/Динамо» — «Тукумс 2000» 11:0
 30/05/2015 «Смилтене/ДЮСШ» — «Тукумс 2000» 3:8
 17/10/2015 «Карамба/Динамо» — «Екабпилс» 10:1

Арбитры чемпионата 

* 11 августа 2015 года Судейская комиссия ЛФФ сменила город представления Артиса Кениньша с Риги на Тукумс.

 Лучшим главным судьями были признаны: Андрис Утинанс, Мартиньш Вегерис (оба — Рига), Артис Кениньш (Тукумс).
 Лучшими ассистентами были признаны: Эдуард Фаткулин (Рига), Денис Шевченко (Елгава), Ралфс Дирненс (Рига).

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2015
 Вторая лига Латвии по футболу 2015
 Кубок Латвии по футболу 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 

2015
Футбол в Латвии в 2015 году